Le mot poupée est généralement utilisé pour désigner une figurine représentant un être humain. 

Mais il désigne aussi :

 Un pansement entourant un doigt.

 L’organe d'un tour qui sert à maintenir en place une pièce en cours de travail.
la partie cylindrique d'un cabestan, d'un treuil ou d'un guindeau sur laquelle le câble vient s'enrouler

 Les deux extrémités d'un arc et les boucles aux extrémités de sa corde.

 Le produit semi-fini d’un cigare constitué de la tripe et de la sous-cape.

 Un petit tampon qui sert à poser des couleurs différentes sur une planche de gravure.

Culture
 Je me suis fait tout petit (devant une poupée) est une chanson de Georges Brassens.
 Poupée de cire, poupée de son est une chanson de France Gall.
 Poupée de porcelaine, album de Sheila dont est issu le titre Poupée de porcelaine (1972)
 La Poupée est le deuxième album studio de la chanteuse Chantal Goya.
 La Poupée qui fait non est une chanson de Michel Polnareff.
 Poupée de bronze est le huitième album de bande dessinée de la série Les Innommables.
 La Poupée sanglante est un roman de Gaston Leroux paru en 1923.
 L'Ours et la Poupée est un film français réalisé par Michel Deville.
 Poupée, anale nationale est roman d'Alina Reyes.
 La Poupée est le nom d'une œuvre majeure de l'artiste allemand Hans Bellmer
 Chucky, la poupée de sang est un film d'horreur.
 Marie-poupée est un film français de Joël Séria de 1976.
 La Poupée brisée est un film de Irving Reis tourné en 1942
 Poupée vivante est un film muet de Georges Méliès de 1908.
 Poupée d'ivoire, série de bande dessinée de Franz.
 La poupée de sucre est une émissions télévisée en neuf épisodes de Jean-Jacques Debout avec Chantal Goya
 Célimène, la poupée de Montmartre est un film muet franco -germano -autrichien.
 Coppelia : La Poupée animée est un film de Georges Méliès sorti en 1900.
 Maya à la poupée est une œuvre de Pablo Picasso.
 La Poupée aux yeux de lune est le 29 album de la série de bande dessinée Aria.
 Ne bouge pas poupée, série de sculptures de Françoise Pétrovitch.

Autre
 Karyn Poupée est une journaliste.
 Impasse de la Poupée est une impasse donnant à Bruxelles.
 La rue Poupée est une ancienne rue de Paris. 
 L'Expérience de la poupée Bobo fut conduite par le psychologue Albert Bandura en 1961

Voir

Notes et références